Fröj(d)böle kan avse:
 Fröjdböle, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland
Fröjdböle, Karuna – en by i Karuna i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi. Metsämäki